Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес (), также известный как Coach Red Pill (), — американский и чилийский видеоблогер, писатель и режиссёр. Ранее писал по теме отношений и давал советы по жизни, после начала вторжения России на Украину начал освещать его.

Биография 
Дальний потомок генерала Хосе Мигеля Карреры, одного из основателей независимого государства Чили. Детство провёл в долине Сан-Фернандо, в городах Нью-Йорк, Майами, Гуаякиль (Эквадор). Окончил среднее образование в Колледже Св. Георга в Сантьяго-де-Чили в 1985 году, а в 1991 году поступил в Дартмутский колледж, который окончил с отличием в 1995 году, получив степень бакалавра истории и философии.

В 1997 году выпустил свой первый роман на английском языке — триллер «Counterparts». В 1998 году выпустил первый роман на испанском языке «Tomáh Errázurih». Переехав в 1998 году в Манхэттен, Лира написал сценарий и сам поставил короткометражную комедию «So Kinky». Затем участвовал в разработке видеоигр, таких, как «Soldier of Fortune» (). В 2002 году написал очередной роман, «Акробат», который позднее приобрела компания «Miramax» для постановки по нему фильма. В том же 2002 году переселился в Чили, где начал писать сценарии и ставить испаноязычные художественные фильмы: в частности, в 2006 году он написал сценарий и поставил фильм «Похищение Каталины».

С 2010 года Лира публикует в своём блоге экономические анализы. Заявлял грозящей американскому доллару гиперинфляции. Описывал вакцины против SARS-CoV-2 как «экспериментальное биологическое оружие».

С 2017 года Гонсало Лира загружал видео на YouTube и  с псевдонимом «Coach Red Pill» и обсуждал проблемы, связанные с отношениями, выступая с консервативных позиций. Среди прочего, высказывался в антифеминистском и женоненавистническом ключе, публиковал дезинформацию о пандемии COVID-19, в политике ратовал за ультраправые идеи, антикоммунизм и диктатуру Аугусто Пиночета.

Как отмечает Маноэль Хорта Рибейро (), швейцарский исследователь цифрового пространства, большая часть контента, размещаемого Лирой под псевдонимом «Coach Red Pill», основана на устаревших взглядах на вопросы гендера и общество, а также просто на мизогинии, защищаемой с помощью сомнительных интерпретаций эволюционной психологии.

Вторжение России на Украину 
В 2022 году, после начала вторжения России на Украину, Лира начал размещать соображения по поводу войны в видео на YouTube и в постах в Telegram и Twitter. Лира жил несколько лет в Харькове, а на момент начала вторжения был в Киеве. Он позиционирует себя как непредвзятый обозреватель происходящего вокруг, который освещает то, что  не освещают. При этом, по информации издания The Bulwark, в середине февраля 2022 года Лира заявлял, что никто старше 12 лет или с IQ выше 90 всерьез не поверит, «что русские собираются вторгнуться в ближайшее время». Также он отрицает резню в Буче и считает её крупной аферой.

Как отмечает издание The Daily Beast, Лира писал о том, что вторжение было «одним из самых блестящих вторжений в современной истории», Зеленский употребляет наркотики, российские войска не наносят вред гражданским лицам, а также размещал теории заговора о разработке Украиной биологического оружия.

Александр Мотыль, эксперт по Украине из Ратгерского университета, характеризует заявления Лира как абсурдные, противоречащие наблюдаемым данным и соответствующим нарративам . Как отмечает Александра Грицак (), специалистка по Украине из Рид-колледжа, Лира используется российской пропагандой в качестве доказательства, что независимые мнения на Западе положительно оцениванию происходящее.

Примечания

Ссылки 
 Личный блог

Писатели США
Писатели Чили
Кинопродюсеры США
Кинопродюсеры Чили
Кинорежиссёры США
Кинорежиссёры Чили
Экономисты США
Экономисты Чили
Многоязычные писатели
Конспирологи